Михайловський Андрій Павлович — російський сценарист
 Михайловський Василь Васильович — заступник голови, відповідальний секретар громадської організації «Асоціація євреїв — колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів», кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Михайловський Віктор Іванович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Михайловський Віталій Миколайович — український історик
 Михайловський Володимир Іларіонович — український поет, прозаїк, публіцист, заслужений журналіст України
 Михайловський Дем'ян Трохимович (1806—1844) — український співак і музикант, соліст Придворної співацької капели в Петербурзі.
 Михайловський Іван Дмитрович — музикант-флейтист, професор
 Михайловський Микола Костянтинович — російський публіцист, соціолог
 Михайловський Олександр Павлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайловський Олексій Олексійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Михайловський Петро Іванович — український інженер-геодезист, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Михайловський Андрій Валерійович — голова Громадська Спілка " Українська Спілка Автомайдан " 2014 рік

Михайловський — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Михайловський — починок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Михайловський — селище, Кіровський район, Ленінградська область
 Михайловський — селище, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Михайловський — селище, Октябрський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Міхаловський

Примітки 

Прізвища